DFL-Supercup 2022 var den 13:e upplagan av DFL-Supercup, tyska supercupen. En årlig fotbollsmatch som spelas mellan vinnarna från föregående säsongs Bundesliga och DFB-Pokal.

Matchen

Se även
 Fußball-Bundesliga 2022/2023
 2. Fußball-Bundesliga 2022/2023
 DFB-Pokal 2022/2023

Källor
 Bundesliga.com

2022